El nombre Chillán puede referirse a :

Geografía 
 Chillán, artículo relacionado con la comuna de Chile;
 Chillán Viejo, artículo relacionado con la comuna de Chile;
 Conurbación Chillán, artículo relacionado con la ciudad de Chile;
 Nevados de Chillán, grupo de volcanes ubicados en la Cordillera de Los Andes en la VIII Región del Biobío en Chile;
 Río Chillán, cuenca hidrográfica que cruza al sur de la ciudad homónima

Sitios 
 Catedral de Chillán, iglesia de la ciudad de Chillán
 Casino Termas de Chillán, centro de entretención ubicado en la localidad de Termas de Chillán
 Cementerio Municipal de Chillán, cementerio ubicado en la ciudad de Chillán;
 Corte de Apelaciones de Chillán, tribunal de alzada chileno en la ciudad de Chillán;
 Cuerpo de Bomberos de Chillán, institución de la ciudad de Chillán;
 Edificio de la Cooperativa Eléctrica de Chillán, edificio en Chillán;
 Estación Chillán, estación de trenes de Chile, inaugurada en 1873;
 Feria de Chillán, Feria artesanal de la ciudad homónima;
 Mall Arauco Chillán, edificio comercial ubicado en el centro de la ciudad de Chillán;
 Mercado de Chillán, punto de comercio de estrato municipal, ubicado en la ciudad homónima;
 Regimiento de Infantería n.º 9 "Chillán", centro militar ubicado en la ciudad homónima;
 Termas de Chillán, centro de esquí y baños termales ubicados a 82 kilómetros de la ciudad homónima;
 Volcán Chillán, también conocido como Volcán Nuevo, estratovolcán, parte del conjunto volcánico Nevados de Chillán, en la Cordillera de los Andes en la provincia chilena de Ñuble;
 Nevados de Chillán (centro de esquí), recinto turístico de práctica de esquí, ubicado en el conjunto de montañas de mismo nombre;

Historia 
 Historia de Chillán, artículo relacionado con la historia de la ciudad chilena.
 Sitio de Chillán, proceso de batallas enmarcadas en el proceso de Guerra por la Independencia de Chile
 Ramal Chillán - Recinto, antiguo ramal de trenes de la Provincia de Ñuble
 Terremoto de Chillán de 1939, acontecimiento histórico
 Corregimiento de Chillán, antigua división administrativa de la Capitanía general de Chile
 Departamento de Chillán, antigua división administrativa chilena
 Delegación de Chillán, antigua división administrativa chilena
 Partido de Chillán, antigua división administrativa de la Capitanía general de Chile.

Anexos 
 Anexo:Alcaldes de Chillán, listado de alcaldes de la comuna de Chillán
 Anexo:Barrios de la Conurbación Chillán, lista de barrios de la ciudad de Chillán
 Anexo:Establecimientos educacionales de Chillán, lista de establecimientos educacionales de la comuna de Chillán

Otros 
 Au Chili avec los Parra de Chillán, álbum de estudio de los cantautores Isabel Parra y Ángel Parra.
 Avenida Argentina (Chillán), arteria vial de la ciudad de Chillán
 Canal 21 (Chillán), canal de televisión de la ciudad de Chillán
 Crónica Chillán, periódico local de la ciudad de Chillán
 Diócesis de Chillán, división administrativa de la iglesia católica
 Himno de Chillán Viejo, himno de la comuna de Chillán Viejo 
 La discusión de Chillán, periódico local de la ciudad de Chillán